Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992 se dispute à Wesley Chapel du 26 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1992
Championnat Double
Comté de Pasco
Compétition de tennis en Floride
Tennis en mars 1992
Tennis en avril 1992